Thomas Hoy henviser til:
 
 Thomas Hoy (læge) (1659-1718) – engelsk læge og digter
 Thomas Hoy (botaniker) (omtrent 1750-1822) – engelsk botaniker og gartner